SendPulse — email-маркетингова платформа, створена 2015 року. Основні послуги — автоматичні розсилки через email, SMS, web push, Facebook, Viber тощо.

Історія 
SendPulse був створений в 2015 році. Засновники Євген Медведніков — директор з міжнародного розвитку стартапу, і Костянтин Макаров — директор.

2016 — нью-йоркський Starta Accelerator проінвестував компанію на $130 тис.

Компанія вийшла на ринок Бразилії та у 2017 році — Туреччини, придбавши турецький сервіс розсилок Mailto.

У 2018—2020 роках поспіль компанія отримувала Українську народну премію.. Стартап № 1 в Україні за версією Startup Ranking. Станом на 2022 рік компанія займає 17 місце у рейтингу сервісів для email маркетингу від G2. SendPulse є партнером Meta як платформа для створення чат-ботів для Messenger та WhatsApp.

Компанія має 8 офісів по всьому світу: в Чернігові (найбільший офіс — 120 співробітників(2022 рік), в Нью-Йорку і Сан-Франциско. Компанія представлена ​​у Бразилії, Мексиці, Чилі та Нігерії Всього в компанії працює 180 співробітників.

Станом на 2018 рік компанія мала понад 800 тис. зареєстрованих користувачів і близько 28 тис. користувачів, які оплачують сервіс.

Соціальна діяльність 
В 2016 році компанія брала участь у проекті Київської міської адміністрації з організації безкоштовних курсів англійської для поліціянтів.

Під час російсько-української війни компанія організовує конференції (наприклад, 16 листопада 2021 року), частина спікерів якої були представниками Росії.

Восени 2022 року компанія як учасник Чернігівського IT-кластеру, співорганізувала конференцію для волонтерів «Volunteer Front» та онлайн-інтенсив з маркетингу для студентів.

Примітки 

Компанії інтернет-маркетингу
Підприємства України у галузі інформаційних технологій
Виробники програмного забезпечення України
Підприємства Чернігова
Засновані в Україні 2015